Пётр Васильевич Курбатов ( — ) — деятель времён Петра Великого. Отец писателя Петра Курбатова (1710 или 1711—1786).

Сын дьяка; в 1698 ездил с А. А. Матвеевым в Голландию; неоднократно сопровождал Петра Великого в его путешествиях по Европе.

В 1707 году по поручению Петра I пытался склонить Францию к посредничеству между Россией и Швецией при заключении мира. Однако французский министр иностранных дел де Торси уклонился от вмешательства, и переговоры в Париже были безрезультатны.

С 1708 года — секретарь посольской канцелярии
С 1719 года — секретарь-асессор в Коллегии иностранных дел.

В 1723 году подготавливал коронацию Екатерины I, а впоследствии — Петра II и Анны Ивановны.

Примечания

Литература

Ссылки 
 П. В. Курбатов на сайте «Институт русской цивилизации», без точных ссылок на источники.

Дипломаты России
Сподвижники Петра I
Пётр Васильевич